Le nom de Théâtre-National désigne plusieurs établissements parisiens aujourd'hui disparus :
 l'Opéra de la rue de Richelieu de 1794 à 1820 ;
 le théâtre du Vaudeville de 1830 à 1838 ;
 le Cirque-Olympique de 1848 à 1853.

Voir aussi 
 Opéra-National, nom du Cirque-Olympique de 1847 à 1848 ;
 Opéra-National, nom du Théâtre-Lyrique de 1851 à 1825 ;
 Théâtre-Lyrique-National, nom de l'Athénée de la rue Scribe en 1872 ;
 Théâtre-National-Lyrique (ou Opéra-National-Lyrique), nom du théâtre de la Gaîté de 1876 à 1878.

National
National
Paris au XIXe siècle
Salle de spectacle à Paris disparue